Everybody Wins (film), een film uit 1990 van regisseur Karel Reisz
MIGATO (Everybody Wins Independent Movement), een politieke partij in Venezuela
Een alternatieve titel voor de televisieaflevering Say My Name van Breaking Bad